1. slovenská futbalová liga (2018/2019) (znana jako Fortuna liga ze względów sponsorskich)
była 26. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Słowacji.
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 21 lipca 2018 do 24 maja 2019 rozegrały 32 kolejki meczów. Sezon zakończył baraż o utrzymanie w Fortuna liga.
Obrońcą tytułu był FC Spartak Trnava. Mistrzostwo po raz dziewiąty w historii zdobyła drużyna Slovan Bratysława.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraże o Ligę Europy 
Zrezygnowano z baraży o Ligę Europy ponieważ Puchar Słowacji zdobył Spartak Trnava drużyna spoza pierwszej trójki ligi.

Baraż o utrzymanie 
Trenčín wygrał 4-3 dwumecz z Poprad drugą drużyną II ligi słowackiej o miejsce w I lidze słowackiej.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: fortunaliga.sk

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Fortuna Liga - rsssf
 Fortuna Liga - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Slowackiego Związku Piłki Nożnej
 Strona domowa 1. Ligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Słowacji
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 na Słowacji
2019 na Słowacji